Дом Камеамеа или Камехамеха () — первая правящая династия королевской семьи, начиная с основателя Королевства Гавайи Камеамеа (1795) и заканчивая смертью Камеамеа V в (1872) и Луналило (1874).

Основание династии 

Истоки дома Камеамеа идут к братьям, Каланиопуу ( — отец Камеамеа) и Кеоуа (), у которых была общая мать Камакаимоку (), и которые служили у своего отца Кеаве ( или ) вождя берега Кона, а затем властителя всего острова Гавайи, который признал сыновей, поэтому они официально включены в родословную.

По легендам (традиционная песня) указывается, что Камеамеа () родился в месяце икува ( — примерно в ноябре). Он был спрятан в другой семье, так как в это время (после смерти Кеаве) начались междоусобные войн среди вождей разных берегов острова. Год рождения определяют между 1736 и 1740 годами, по другим данным — около 1758 года. Его имя означало — «одинокий» или «тот, кто был рукоположен».

В 1775 году Камеамеа воевал на острове Мауи в своей первой крупной битве. Кроме того, по легендам, он перевернул, на острове Гавайи, священный камень «Наа» (), весом около 1800 кг, что символизировало его возможность завоевать все острова.

18 января 1778 года капитан Джеймс Кук открыл для европейцев Гавайские острова. Через несколько месяцев он вернулся на зимовку обратно. В ноябре его корабль «Резолюшен» посетил молодой Камеамеа и остался на нём ночевать, на следующий день на борт поднялся его отец.

Каеамеа чтил Кука, после убийства 14 февраля 1779 года в Кеалакекуа (бухта), ему досталась прядь его волос.

В апреле 1782 года, после смерти вождя Каланиопуу к власти на острове Гавайи пришёл старший сын Кивалао (), но военачальники и вожди с берега Кона поддержали Камеамеа. В битве при Мокуохай () на Кона Кивалао был убит.

В 1783—1795 годах, после многочисленных сражений (с помощью иностранных советников и оружия (начиная с 1788 года), благодаря извержению Килауэа, убившему армию противника в Кау (пустыня) (1790), и междоусобице вождей (1794)) Камеамеа удалось подчинить себе власть над большинством крупных островов и основать свою династию.

Первый король (1795—1819) 
В 1791 году Камеамеа закончил строительство крупнейшего святилища Пуукохола ( — китовый холм) на острове Гавайи, посвящённого богу войны Кукаилимоку (объединяя Ку (полинезийского Ту) и Каали), жрецом которого он был (с тех пор Кукаилимоко стал главным божеством гавайского пантеона).

В 1798—1802 годах король Камеамеа I для своей первой резиденции построил кирпичный дворец в западном стиле. Дом был предназначен для «любимой жены» Каауману, но она предпочла жить в традиционном Гавайском доме.

В 1796—1803 годах столица королевства была в городе Хило. В 1803—1812 годах резиденция короля переместилась в Гонолулу, затем вернулась на его родину в Каилуа-Кона (1812—1820).

8 мая 1819 года скончался Камеамеа I.

20 мая 1819 года его старший сын Лиолио () стал следующим королём Камеамеа II.

Новая форма правления (1819—1824) 

В пышной церемонии коронации Камеамеа II приняло участие новое гавайское дворянство из вождей. Вдовствующая королева Каауману оставалась важной сопровительницей ( — первое лицо). Это правление ознаменовалось отменой старой гавайской религии и подавлением сопротивления её сторонников.

В 1824 году король с королевой совершили первый государственный визит в Великобританию, но заразились корью и оба скончались. Их останки были возвращены на родину на корабле Джорджа Байрона в 1825 году.

Камеамеа III (1824—1855) 

Каауману оставалась регентом при своём втором сыне Каахуману () и фактически правила королевством.

Молодой король придя к власти вернул старые законы, ограничил власть христианской церкви, снял запрет на алкоголь.

Две дочери короля умерли в младенчестве, поэтому он усыновил троих детей, в том числе племянника Александра Иолани Лихолихо (), который в 1855 году унаследовал трон как — Камеамеа IV.

Камеамеа IV (1855—1863) 

Камеамеа IV взошел на престол в возрасте 21 года, он был племянником Камеамеа II и внуком Камеамеа I.

19 июня 1856 года король женился на Эмме Наэа Рук () в церкви Кавайахао () на Оаху.

Он вместе со своей женой Королевой Эммой (внучка советника Камеамеа I, Джона Янга) организовал:
 1860 — Королевский медицинский центр.
 1862 — Гавайская церковь, Собор Святого Андрея (Гонолулу) был построен в 1867.

В 1862 году, в возрасте 4 лет, скончался принц Альберт, единственный ребёнок. Для него (и других высокопоставленных гавайцев) на Оаху ( — ароматная гора) был открыт королевский мавзолей, построенный в 1865 году.

В декабре 1862 года король провозгласил рождество праздничным днём на Гавайях.

30 ноября 1863 года король Камеамеа IV скончался оставил трон своему брату — Лот Купаива Камеамеа (), который стал королём Камеамеа V.

Камеамеа V (1863—1872) 

Лота звали «последний великий вождь». 20 августа 1864 года он принял новую конституцию, давшую ему большую власть.

29 мая 1866 года принцесса Виктория Камамалу ( — внучка Камеамеа I) скончалась в возрасте 29 лет.

2 апреля 1868 года скончался Кекуаноаоа ) — отец Камеамеа IV и V.

11 июня 1871 года Камеамеа V провозгласил праздничный «День Камеамеа I», в честь своего деда.

1871 — открылась первая почта в Гонолулу.

1872 — открылся первый современный отель — «Hawaiian Hotel».

11 декабря 1872 года король скончался, он был холостяком, что положило конец династии Камеамеа.

Перед смертью он предложил трон двоюродной сестре Бернис Пауаи Бишоп (Bernice Pauahi Bishop), но она отказалась.

Конституция, в случае не выдвижения, предусматривала выборы следующего короля.

Луналило 

8 января 1873 года на трон взошёл Уильям Чарльз Луналило (Lunalilo). Он стал первым выборным монархом Королевства Гавайи.

Луналио был сыном Чарльза Канаина (Kana’ina) и Мириам Аухеа Кекаулоихи (Miriam Auhea Kekauluohi) — племянницы Камеамеа по её отцу (Kalaimamahu).

Он начал изменять конституцию 1864 года.

3 февраля 1874 года Луналило, последний король из династии Камеамеа, скончался. Его правление было самым коротким в истории дома Камеамеа.

Значение дома Камеамеа 
 Британское название «Сандвичевы острова» было заменено на «Гавайи» под влияниеи дома Камеамеа.
 Королевские земли сохранились.
 Были созданы Школы Камеамеа (Kamehameha Schools), основанные в 1887 году.
 Создан музей хранящий древнюю гавайскую культуру — Музей Бишопа.
 Потомки Камеамеа сохранились до сегодняшнего дня.

Генеалогия 

Родственные связи династии Камеамеа:

См. также 
 Список королей Гавайев
 Список супруг Гавайских монархов

Примечания

Литература

Ссылки 

 Камеамеа в викиучебнике.

Гавайские короли